Stankowa steht für:

 Stankowa (Kalusch), Dorf im Rajon Kalusch, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine  

Stankowa ist der Familienname folgender Personen:

 Swesdelina Stankowa (* 1969), bulgarische Mathematikerin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:

 Stankow